Elvestad bezeichnet:
 Elvestad (Hobøl), eine norwegische Stadt in der Kommune Hobøl, siehe Hobøl

Elvestad ist der Familienname von:
 Sven Elvestad (1884–1934), norwegischer Journalist und Schriftsteller